Glasshouse – romanzo di Charles Stross del 2006
Glasshouse – album di Jessie Ware del 2017